Landstraße steht für:
 Chaussee, Fahrstraße, historisch allgemein gutausgebaute feste Straßen
 Landstraße I. und II. Ordnung, eine in Deutschland 1934 eingeführte Straßenklasse (BRD bis 1960, DDR bis 1990), siehe Landesstraße
 Landstrasse, eine Straße in Verwaltung des Fürstentum Liechtensteins, siehe Landstrasse (Liechtenstein) (bei Strassensystem in der Schweiz und in Liechtenstein#Landstrassen und Gemeindestrassen)

 Außerortsstraße, in Deutschland eine Straße außerhalb geschlossener Ortschaften, die nicht Autobahn oder Kraftfahrstraße ist
 Freilandstraße, in Österreich eine Straße außerhalb von Ortschaften

Landstraße, namentlich:
 Landstraße (Wien), 3. Wiener Gemeindebezirk
 Landstraße (Wiener Bezirksteil), Stadtteil Wiens
 Landstraße (Linz), Hauptstraße der oberösterreichischen Stadt Linz

Siehe auch:
 Landesstraße, eine Straße in Verwaltung der Bundesländer (Deutschland, Österreich)
 Landstrass, ein Kloster
 Überlandstraße, Rollende Landstraße
 Radgenossenschaft der Landstrasse, Kinder der Landstrasse

Landstrassen und Gemeindestrassen